Норман Фрэнсис Борретт (, 1 октября 1917, Уонстед, Большой Лондон, Англия, Великобритания — 10 декабря 2004, Колчестер, Эссекс, Англия, Великобритания) — английский и британский хоккеист (хоккей на траве), нападающий. Серебряный призёр летних Олимпийских игр 1948 года.

Биография 

Норман Борретт родился 15 ноября 1915 года в британском городе Уонстед в Англии.

Учился в колледже Фрамлингем, затем в Кембриджском университете, играл за него в хоккей на траве и сквош. Также играл в крикет за Эссекс и Девон. Впоследствии был хоккеистом «Таунтон Вэйл».

В 1948 году вошёл в состав сборной Великобритании по хоккею на траве на Олимпийских играх в Лондоне и завоевал серебряную медаль. Играл на позиции нападающего, провёл 5 матчей, забил 10 мячей (шесть в ворота сборной США, четыре — Афганистана).  Стал лучшим снайпером турнира наряду с пакистанцем Али Дарой. Был капитаном команды.

Провёл 30 матчей за сборную Англии по хоккею на траве, в 11 из них был капитаном команды.

В 1946—1950 годах пять раз становился чемпионом Великобритании по сквошу среди любителей. Сыграл 11 матчей за сборную Англии, чаще всего был капитаном.

Работал учителем в колледже Фрамлингем.

Умер 10 декабря 2004 года в британском городе Колчестер в Англии.

Память 
История жизни Борретта описана в книга Ричарда Сэйера «Мастер-спортсмен» (Master Sportsman).

Примечания 

Хоккеисты на траве Великобритании
Хоккеисты на траве Англии
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1948 года
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1948 года